Termenul „Porta Westfalica” se poate referi la:

Porta Westfalica, oraș în districtul rural Minden-Lübbecke, landul Renania de Nord - Westfalia, Germania
Porta Westfalica (chei) pe cursul râului Weser din Germania
O străpungere a trupelor lui Napoleon la podul Beyenburger Brücke dintre  orașele Schwelm și Wuppertal.